Штрас:

 Штрас — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Штрас — ярмарочная коммуна в Австрии, в федеральной земле Штирия.

См. также 
 Штрас-им-Аттергау
 Штрас-им-Штрассертале